Az ultra jelentései többek között:

 Ultra, a Depeche Mode albuma;
 Ultrák, drukkerek
 Ultra, kódfejtő rendszer
 Ultra, Molnár Péter 2002-es kisjátékfilmje
 Ultra, Simonyi Balázs 2017-es dokumentumfilmje